Deputati dell'Assemblea Costituente – deputati dell'Assemblea Costituente Italiana
Deputati dell'Assemblea costituente della Repubblica Romana – deputati dell'Assemblea costituente della Repubblica Romana